Tenisový turnaj ATP BCR Open Romania 2009 se konal ve dnech 21. - 27. září v hlavním městě Rumunska Bukurešti venku na antukových dvorcích. Odměny činily 450,000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

Externí odkazy 
 
 , Oficiální stránka turnaje

ATP World Tour 2009
BCR Open Romania